Руне Дьюрхуус (; 25 января 1970, Эльверум) — норвежский шахматист, гроссмейстер (1996). Чемпион Норвегии среди юниоров (1985). Чемпион Европы среди юниоров (1991).

Шахматная карьера 
Участник 3-х чемпионатов мира среди юниоров (1986, 1989—1990) и 4-х  (1985/86—1986/87, 1988/89, 1990/91).

Многократный участник различных соревнований в составе национальной сборной по шахматам:
 7 олимпиад (1988—1996, 2006, 2014);
 12-й  (1989) в г. Обюбро;
 9-й командный чемпионат Европы (1989) в г. Хайфе.

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Руне Дьюрхууса на шахматных олимпиадах
 Выступления Руне Дьюрхууса в чемпионатах мира среди юниоров
 Выступления Руне Дьюрхууса в чемпионатах Европы среди юниоров
 Выступления Руне Дьюрхууса в командных чемпионатах Европы
 Выступления Руне Дьюрхууса в Кубках северных стран

Шахматисты Норвегии